Circoncisione di Gesù – evento biblico sulla vita di Gesù
 Circoncisione di Gesù – dipinto a olio su tavola del Parmigianino databile al 1523
 Circoncisione di Gesù – dipinto a olio su tavola di Tiziano databile al 1510